Osorno pode ser:
 Osorno, uma cidade no Chile
 Osorno (província), uma província no Chile
 Osorno (vulcão), um vulcão no Chile
 Osorno la Mayor, município da Espanha

Desambiguação
Desambiguações de topônimos